Села:
 Воронцівка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Воронцівка — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Воронцівка — Миколаївська область, Новоодеський район
 Воронцівка — Харківська область, Куп'янський район
 Воронцівка (Нижньосірогозький район) — колишнє село в Херсонській області.

Річка:
 Воронцівка — річка в північному Криму

Примітки